Lupin III (anime), manga i anime serijal autora Kazuhika Katoa iz 1967. godine
 Arsène Lupin III, fikcijski je lik manga i anime serijala Kazuhika Katōa